Spitzling bezeichnet

 die Getreidewanze (Aelia acuminata)
 die Apfelsorte Spitzling (Apfelsorte)